«Blame It on the Boogie» — песня, написанная британским певцом . В его исполнении она достигла 15 места в британском национальном сингловом чарте.

В том же 1978 году песню записала и выпустила американская группа The Jacksons: oни включили свою версию в альбом 1978 года . Кроме того, вскоре после выхода альбома они издали песню отдельным синглом. (Это был второй сингл с того альбома.)

В США песня «Blame It on the Boogie» в исполнении The Jacksons достигла 54 места в «Горячей сотне» журнала «Билборд». В Великобритании сингл с ней достиг 8 места (в национальном сингловом чарте).

Примечания

Ссылки 
 «Blame It on the Boogie»  на сайте Songfacts

Песни 1978 года
Синглы 1978 года
Песни Jackson 5
Песни Луиса Мигеля
Композиции в стиле диско
Синглы Epic Records
Синглы CBS Records
Синглы Columbia Records
Песни о танце